Трофей Копа (, ) — ежегодная футбольная награда, вручаемая с 2018 года лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. Церемония награждения проходит одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча». Награду присуждает журнал France Football.

Награда носит такое название в честь французского нападающего Раймона Копа, обладателя «Золотого мяча» 1958 года. Обладателя Трофея Копа определяют бывшие обладатели «Золотого мяча». В отличие от награды Golden Boy, трофей Копа может вручаться игрокам, которые не играют в Европе.

Список обладателей

Награды по игрокам

Победы по странам

Победы по клубам

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт France Football

 
Футбольные награды